Marienplatz ist der Name folgender Plätze in:

Deutschland

 Marienplatz in Bad Aibling, siehe Bad Aibling#Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Marienplatz in Berlin-Lichterfelde, ein Stadtplatz und Gartendenkmal
 Marienplatz (Darmstadt), in Darmstadt – benannt nach Marie von Hessen-Darmstadt
 Marienplatz (Freising), in der Altstadt von Freising
 Marienplatz im bayerischen Friedberg, siehe Friedberg (Bayern)#Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Marienplatz (Frontenhausen), in Frontenhausen, Niederbayern
 Marienplatz (Görlitz), in der Görlitzer Innenstadt
 Marienplatz (Leipzig), im Leipziger Ortsteil Zentrum-Ost
 Marienplatz (Mönchengladbach), zentraler Platz und Verkehrsknotenpunkt im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt
 Marienplatz (München), in der Altstadt von München, sowie der im Untergrund dieses Platzes befindliche Bahnhof München Marienplatz
 Pasinger Marienplatz, im Münchener Stadtteil Pasing
 Marienplatz (Münster), an der Ludgerikirche in Münster
 Marienplatz in Ravensburg, siehe Ravensburg#Sehenswürdigkeiten
 Marienplatz (Schwerin), in der Schweriner Altstadt
 Marienplatz (Stuttgart), im Bezirk Süd (u. a. Ausgangspunkt der Zahnradbahn Stuttgart nach Degerloch)
 Marienplatz (Wiesentheid), in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern

Schweden

 Mariatorget, ein kleiner Stadtpark in Södermalm, Stockholm